Bolduan ist der Familienname folgender Personen:

 Jacqueline Bolduan (* 1968), deutsche Badmintonspielerin
 Kate Bolduan (* 1983), US-amerikanische Fernsehjournalistin und -moderatorin
 Solveig Bolduan (* 1958), deutsche Künstlerin